Okręty US Navy o nazwie USS  "Sturtevant":
Pierwszy "Sturtevant" (DD-240) był niszczycielem typu Clemson, który wszedł do służby w 1920 roku i zatonął na amerykańskim polu minowym w 1942 roku.
Drugi "Sturtevant" (DE-239) był niszczycielem eskortowym typu Edsall, który zwodowano w 1943 roku i skreślono z listy w 1960 roku.
Sturtevant